Полье:

 Полье — карстовая впадина больших размеров.
 Полье, Адольф Антонович (1795—1830) — церемониймейстер Высочайшего двора
 Полье, Антуан-Луи (1741—1795) — швейцарский военный инженер и ориенталист, исследователь Индии.

Примечания